Long Ridge ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Long Ridge (Connecticut)
 Long Ridge (Kentucky)
 Long Ridge (North Carolina)
 Long Ridge (South Carolina)
 Long Ridge (Virginia)

Long Ridge  steht für:
 Long Ridge (Ellsworthland), Gebirgskamm in den Hauberg Mountains, Antarktika
 Long Ridge (Heard), Gebirgskamm auf der Insel Heard im Indischen Ozean
 Long Ridge (Kalifornien), Berg im San Mateo County, Kalifornien
 Long Ridge Mall, New York